Никос Николаидис (; 25 октября 1939, Афины, Греция — 5 сентября 2007, ) — греческий режиссёр, продюсер и сценарист, яркий представитель европейского арт-хауса и сюрреализма.

Биография 
Никос Николаидис родился в Афинах, где и прожил всю свою жизнь, работал над съёмками фильмов и рекламных роликов, написанием романов и сценариев. Он изучал режиссёрскую профессию в институте города Ставраки, а также получил навыки театрального декоратора в одном из лучших афинских специализированных учебных заведений — «Vakalo Art and Design College». В 1960 он начал работать первым помощником режиссёра Василиса Георгиадиса, и в 1962 он снял свой первый короткометражный фильм «Lacrimae Rerum». Его дебютом в кинематографии стал фильм «Эвридика ВА 2037», показанный на Международном кинофестивале в Салониках в 1975 и завоевавший премию за лучшую режиссуру. Несмотря на прохладную реакцию зрителей, критики оценили инновационный взгляд автора на классическую греческую трагедию «Орфей и Эвридика» и отметили своеобразие художественных приемов. Характерно, что сам Николаидис считал «Эвридику ВА 2037» своим лучшим фильмом. В следующей картине «Негодники по-прежнему поют» режиссёр обратился к теме трансформации жизненных ценностей на примере пяти друзей, которые встречаются после долгой разлуки и делятся друг с другом подробностями своих тяжёлых судеб. Фильм стал эмблемой поколения 1950-х и отразил личный взгляд Николаидиса на проблему отчуждённости человека в современном мире. Фильм был снят в сюрреалистическом ключе с тяготением к эстетике маркиза Де Сада. В нём впервые наметились характерные элементы фильмов-нуар, к которым режиссёр впоследствии будет неоднократно обращаться и сделает их частью своего творческого стиля.

Параллельно со съёмками фильмов Никос Николаидис работал в студии звукозаписи и за 20 лет снял более 200 рекламных роликов. Он издал сборник рассказов и три романа, самостоятельно писал сценарии к своим фильмам. Никос Николаидис является единственным греческим режиссёром, который получил пять раз премию за лучшую режиссуру на кинофестивале в Салониках. Несмотря на то, что он стабильно снимал фильмы у себя на родине с начала шестидесятых годов прошлого века, международная известность пришла к режиссёру лишь в начале девяностых годов с выходом фильма «Сингапурский Слинг», который моментально стал культовым.

Значение для греческого кинематографа 
Творческое наследие Никоса Николаидиса оказало значительное влияние на последующее поколение режиссёров, которые вдохновлялись стилистикой его фильмов и необычными художественными образами, которые содержали сложные аллегории и символы. Главными героями его работ становятся изгои и нонконформисты, циники и маргиналы, люди с психическими и сексуальными расстройствами. Основной особенностью режиссёрского почерка Никоса Николаидиса стало преобладание формы над содержанием. У себя на родине он приобрёл статус новатора, искавшего необычные способы применения киноязыка, а также искусного визуализатора, который создавал неповторимую эстетику в соединении красоты и уродства. За границей Николаидис получил репутацию скандального и эксцентричного режиссёра, бросающего вызов моральным устоям и привычным вкусам.

Фильмография 
 Слёзы вещей (1962, короткометражка)
 Anev Oron (Άνευ Όρων) (1964, короткометражка)
 Эвридика BA 2O37 (Evridika ΒΑ 2Ο37) (1975)
 Негодники по-прежнему поют ( Trashes Are Still Singing) (1979)
 Сладкая банда (Sweet Gang) (1983)
 Утренний патруль (Morning Patrol) (1987)
 Сингапурский Слинг (Singapore sling) (1990)
 Девушка с чемоданами (Girl With Suitcases) (1994, ТВ)
 До встречи в аду, дорогая моя (See You in Hell, Darling) (1999)
 Проигравший получает всё (The Loser Takes it All) (2002)
 Время обнуления (The Zero Years) (2005)

Библиография 
 Злой балканец (The Angry Balkan) (1977)
 Свиньи на ветру (Pigs In The Wind) (1993)

Примечания

Ссылки 
 Nikos Nikolaidis at imdb 
 Official Website
 Films
 Biography, filmography, links